Charnowo ist der Name zweier Orte in Polen:
 in der Woiwodschaft Pommern:
 Charnowo (Ustka) (Arnshagen, Kreis Stolp/Pommern)
 in der Woiwodschaft Westpommern:
 Charnowo (Płoty) (Ostenhagen, Kreis Regenwalde/Pommern)